Resultados das 500 Milhas de Indianápolis de 1928, no circuito de Indianapolis na quarta-feira, 30 de Maio de 1928.

Indianapolis 500
1928
Desporto nos Estados Unidos em 1928